Stoffert ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Stoffert (1817–1910), deutscher Kaufmann, Künstler und Sachbuchautor
 Gerhard Stoffert (* 1926), deutscher Professor für Gartenbau und Gartenbauökonomie
 Robert Stoffert (1898–1965), deutscher Unternehmer und Gartenbauinspektor

Siehe auch:
 Stoffers